Peter Laird est un acteur.
 Peter Laird (1954-), est un scénariste américain, un des créateurs de la saga Les Tortues Ninja.